Детройт Тайгерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 79 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 154

Май 

 Игр: 25
 Выигрышей: 14
 Поражений: 11
 Процент побед: 56
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 87

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 125

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 160

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 14
 Поражений: 16
 Процент побед: 46.67
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 143

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 121

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Детройт Тайгерс
МЛБ в сезоне 1997